Навасепедилья-де-Корнеха ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Барко-де-Авила-Пьедрахита. Занимает площадь 30,3 км². Население — 106 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 58 км.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página de Navecepedilla de Corneja
 Casas de Gredos
 Previsión meteorológica a 7 días de Navacepedilla
 Parques Naturales / Municipios situados en el entorno del "Espacio Protegido"

Муниципалитеты Авилы